Osoby o tym nazwisku:
 Andrea Belluzzi – sanmaryński polityk, z zawodu prawnik
 Giovanni Battista Belluzzi – włoski architekt